Oradectes — вимерлий рід рептіліоморфних діадектидів. Його відомо з одного часткового скелета, зібраного з ранньопермської формації Катлер у Колорадо в Сполучених Штатах. Типовий вид, O. sanmiguelensis, спочатку був названий як вид Diadectes у 1965 році. У 2010 році він отримав власний рід.

Опис 
Єдиним матеріалом, що належить Орадекту, є частковий скелет, відомий як MCZ 2989. Цей скелет включає повний череп, шийні хребці, частковий грудний пояс, праву передню кінцівку та деякі ребра. Череп міцний з лопатоподібними зубами, що вистилають щелепи. Передні зуби нижньої щелепи виступають назовні.

Класифікація 
Oradectes sanmiguelensis був описаний Lewis і Vaughn (1965) як вид Diadectes, D. sanmiguelensis. Під час філогенетичного дослідження діадектидів у 2005 році було виявлено, що D. sanmiguelensis був одним із найбільш базальних діадектидів і був розміщений далеко від клади, що містить більшість інших видів діадектів. Аналіз 2010 року дав ті ж результати та відніс D. sanmiguelensis до нового роду Oradectes. Нижче наведено кладограму з дослідження 2010 року, яка показує філогенетичне положення Oradectes:

Примітки 

Чотириногі